

Nom propre 

 Gi@, de son vrai nom Tiffany Giardina, une chanteuse.

Gia est un prénom.

Nom commun 
gia peut désigner :
 gia, une unité de volume utilisée au Vietnam.

Sigle 
GIA peut désigner :
 Groupe information asiles, fondé en France et en Belgique dans les années 1970 ;
 Groupe islamique armé, groupe terroriste très actif en Algérie durant la guerre civile des années 1990 (décennie sanglante) ;
 Gestion des identités et des accès, en informatique ;
 groupe interparlementaire d’amitié ;
 , un institut destiné à la recherche et l'éducation en gemmologie.

Voir aussi 
 Gia: Femme de rêve, un téléfilm américain de 1998 réalisé par Michael Cristofer, d'après le prénom du personnage Gia Marie Carangi